Pryer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Burgess Pryer
 Kathleen M. Pryer